A Bajkeverő majom epizódjainak listája.

1. évad

2. évad (2007–2008) 
 Fel fel messze el / Borzosodás (Up, Up and Away / Skunked) 
 Földalatti majom / Macskamama (Monkey Underground / Cat Mother) 
 Fel a fára / Bajkeverő majom és a szemét (Up a Tree / Curious George and the Trash) 
 Bajkeverő majom minden hangnemben / Bowling-majom (Curious George Gets All Keyed Up / Gutter Monkey) 
 Űrmajom / Pinata-Vízió (Grease Monkeys in Space / Piñata Vision) 
 Vadonatúj Hundley / Táblák (All-New Hundley / Signs Up) 
 Színező majom / Majomfutár (Color Me Monkey / Special Delivery Monkey) 
 Szabadítsd ki Hundley-t / Zacskózó majom (Free Hundley / Bag Monkey) 
 Színházi majom / A varázskert (Monkey Stagehand / The Magic Garden) 
 George, a csőszerelő segítője / George kirándul (Curious George, Plumber's Helper / Curious George Takes a Hike 
 Teljesen automata Mókamajom-kalap / Az éjszaka lényei (The Fully Automatic Fun Hat / Creatures of the Night) 
 Ijedős kutya / Jó éjszakát George (Scaredy Dog / Say Goodnight, George) 
 Híd a tanyára / Majomláz (A Bridge too Farm / Monkey Fever) 
 Kíváncsi George, a kémmajom / Palotaőr (Curious George, Spy Monkey / Castle Keep) 
 Robotmajom-ramazuri / Kíváncsi George és a csúszónap (Robot Monkey Hullabaloo / Curious George and the Slithery Day) 
 Kíváncsi George, a hálómester / A nagy álmos (Curious George, Web Master / The Big Sleepy) 
 Bajkeverő majom elsüllyeszti a kalózokat / Egy kismalac a piacra ment (Curious George Sinks the Pirates / This Little Piggy) 
 Királykutya / Szerencsesapka (King Doggie / The Lucky Cap) 
 Bajkeverő majom a vízben / Old McGeorgie-nak volt egy tanyája (Curious George, Sea Monkey / Old McGeorgie Had a Farm) 
 Bajkeverő majom és a zenekar / Sisakok és egy gödör (Curious George Beats the Band / Hats and a Hole)

3. évad (2008–2009) 
 Déli-sarki majom / A tökéletes répa (Ice Station Monkey / The Perfect Carrot) 
 Bejkeverő George találkozik a Préssel / Hókészítés (Curious George Meets The Press / Snow Use) 
 A madaraknak / Bajkeverő George-szaurusz (For the Birds / Curious George-asaurus) 
 Komposzt kompozíció / Ami felmegy (Mulch Ado About Nothing / What Goes Up) 
 Pót találó futam / A majom színe (The Amazing Maze Race / The Color of Monkey) 
 Majom segítség, segítség majom / Hétalvó szerda (Man with the Monkey Hands / Whistlepig Wednesday) 
 George és a giliszták / Minden régi újra új (George Digs Worms / Everything Old Is New Again) 
 Kerekek a buszon / Magbaj (Wheels on the Bus / Seed Trouble) 
 Meg a pattogó pattlabda / Az este piros ege, a majmok öröme (Fun-Ball Tally / Red Sky at Night, Monkey's Delight) 
 Hajótörés Hundley-val / A szivárvány kergetése (Shipwrecked With Hundley / Chasing Rainbows)
<li> A tacskó éjszakája / Nyomkereső (Night of the Weiner Dog / Animal Trackers)

4. évad (2009–2010) 
 George a személyi jegyző / Cserkész kirándulás (Curious George, Personal Trainer / Sprout Outing) 
 Gnocchi a kritikus / George takarít (Gnocchi the Critic / George Cleans Up) 
 Bajkeverő majom megismerkedik Allie-Whoopsal / George rámpát épít (George Meets Allie-Whoops (AKA: Girl Meets Monkey) / Hundley's Great Escape (AKA: Curious George Ramps It Up)) 
 George Dzsúsz / A nagy kép (Juicy George / The Big Picture) 
 Belső történet / Kis hal, kis tó (The Inside Story / Little Fish, Littler Pond) 
 Lazítás / Csomag és gazdája (Relax! / The Box and the Hound) 
 Vendégmajom / Charkie iskolába megy (Guest Monkey / Charkie Goes to School) 
 George mér / Van új a nap alatt (George Measures Up / Something New Under the Sun) 
 Filmszínház majom / Majommal főzni (Movie House Monkey / Cooking With Monkey)

5. évad (2010–2011) 
 George és Marco hangoskodik / Mama, Kacsa, George (George and Marco Sound It Out / A Monkey's Duckling) 
 Lejtőverseny / Könyvmajom (Downhill Racer / Book Monkey) 
 George szuper földalatti kalandja / Jól van, Geroge (George's Super Subway Adventure / Well Done, Geroge) 
 George a kereskedő / Egy kaméleon a sok közül (Trader George / One in a Million Chameleon) 
 Georgban mérve / Fémdetektív (Monkey Size Me / Metal Detective) 
 Baseball George / Majom a jégen (George's Home Run / Monkey On Ice) 
 George automata / Birkaterelő George (George-O-Matic / Curious George, Sheep Herder) 
 Vadnyugati szita / Ismerd meg a szomszédaidat! (Go West, Young Monkey / Meet the New Neighbors) 
 Kövesd a hajót! / Szélmalom majom (Follow That Boat / Windwill Monkey) 
 Anyák napi meglepetés / Szabadtéri tornaterem (Mother's Day Suprise / Jungle Gym)

6. évad

7. évad (2012–2013) 
 Majom a déli féltekén / George és a perszeidák (Monkey Down Under / Bright Lights, Little Monkey) 
 Vidra barátság / Sir George és a sárkány (We Otter Be Friends / Sir Goerge and the Dragon) 
 Hundley Jr. / Kíváncsi George-ot elfújja a szél (Hundley J.r / Curious George Gets Winded) 
 Hol a tűzoltókutya? / Viszlát Tootsie (Where's the Friday? / Toot Toot Tootsie Goodbye) 
 A majom méze / Kíváncsi George tojás vadászata (Honey of a Monkey / Curious George's Egg Hunt) 
 George és Allie kölcsönzője / George és a kincsvadászat (George and Allie's Lawn Service / Curious George's Scavenger Hunt)

8. évad (2014) 
 Toy Monkey / A célba dobás (A játékmajom / George and Allie's Game Plan)
 Gitárgubanc / George bohóckalandja (Monkey Hoedown / Curious George Clowns Around) 
 George és a repülő / George a malacidomár (George's Backwards Flight Plan / Curious George, Hog Trainer) 
 A századik évforduló / Rettenthetetlen George (Curious George Goes For 100 / Fearless George) 
 A nagy Hundley / A szivornya (Big, Bad Hundley / Simple Siphon) 
 Majom a Marson / A Tortilla expressz (Red Planet Monkey / Tortilla Express)

9. évad (2014–2015) 
 Tengerjáró kis majom / A dupla nullás majom (Submonkey / Double-O Monkey Tracks Trouble) 
 Nehéz éjszakák / A repülő majom és barátai (Monkey Goes Batty / Curious George and the Balloon Houn) 
 George, a nyomozó / A titokzatos ajándék (George's Photo Finish / Monkey Mystery Gift) 
 Boldog Valentin napot George / Vigyázz, őzek! (Happy Valentine's Day, George! / Oh Deer) 
 George sárkánytánca / A Bobalink Bowling (George's Curious Dragon Dance / Bowling for Bobolinks) 
 George esőerdei kalandja / Az elveszett csapat (Curious George's Amazon Adventure / Monkey Senses)

Különkiadások 

Televíziós sorozatok epizódlistái